Спойлер,  — «гадити», «отруювати», «псувати»:

 В авіації спойлери — гальмівні щитки на крилах. Див. Механізація крила.
 В автомобілях — пристрій, який перетворює ламінарний потік повітря в турбулентний потік. Не плутати з антикрилом, яке призначене для створення притискної сили. Див. Спойлер (автомобіль).
 У мовах програмування HTML, JavaScript і т. ін. спойлером називають об'єкт (текст, картинка і т. д.), що спливає.
 У кіно, комп'ютерних іграх, літературі спойлер — передчасно розкрита важлива інформація, яка псує враження від гри / книги / фільму і руйнує їхню інтригу; рідше — особа, яка цю інформацію передчасно розкрила. Класичний приклад спойлеру, який увійшов в анекдоти, — ім'я вбивці в детективі («вбивця — садівник»). Див. Спойлер (художні твори).
 У політиці — кандидат на вибори, який не має шансів перемогти, але відтягує на себе частину голосів за іншого кандидата з подібною програмою, підвищуючи тим самим шанси на перемогу кандидата з протилежною позицією по головних питань. Див. Спойлер (політика).
 У боксі — противник, що проводить бій другим номером, зв'язує дії свого опонента з допомогою клінчу. Найчастіше має на меті не стільки перемогти в поєдинку, скільки виставити іншого боксера невмілим, непідготовленим.
 У коміксах Спойлер — одна із супергероїнь коміксів DC Comics.